Le Faucheur est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Faucheur, un tableau de Joan Miró.
 Le Faucheur, un roman de la série Les Annales du Disque-Monde de l'écrivain britannique Terry Pratchett ;
 Le Faucheur, un roman de la série Les Ailes d'Alexanne de l'écrivaine québécoise Anne Robillard.

Personnages 
 Le Faucheur, personnage de comics, dans l'univers de Batman.

Voir aussi 
 La Faucheuse, ou La Mort, allégorie mythique symbolisant la mort.